Die Saison 2017/18 der Mittelrheinliga war die 62. Spielzeit der Fußball-Mittelrheinliga und die sechste als fünfthöchste Spielklasse in Deutschland unter Oberliga-Status. Der erste Spieltag begann am 24. August 2017, die Saison endete am 10. Juni 2018.

Teilnehmer 

Für die Spielzeit 2017/18 haben sich folgende Vereine sportlich qualifiziert:
 die verbleibenden Mannschaften aus der Mittelrheinliga 2016/17:
 VfL Alfter, Viktoria Arnoldsweiler, Hilal Bergheim, SV Bergisch Gladbach 09, TSC Euskirchen, Borussia Freialdenhoven, Blau-Weiß Friesdorf, FC Hennef 05, TV Herkenrath, FC Hürth, Siegburger SV 04, Spvg Wesseling-Urfeld
 die Meister der beiden Staffeln der Landesliga Mittelrhein 2016/17:
 Meister Staffel 1: SSV Merten
 Meister Staffel 2: SV Breinig
 die Vizemeister der beiden Staffeln der Landesliga Mittelrhein 2016/17:
 Vizemeister Staffel 1: FC Pesch
 Vizemeister Staffel 2: VfL 08 Vichttal

Tabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Einzelnachweise 

2017
Mittelrheinliga 2017/18